Hochzeitsnacht steht für:
 Brautnacht bzw. Beilager, historischer zeremonieller Teil der Eheschließung
 Vollzug der Ehe, in der christlich-abendländischen Tradition

Hochzeitsnacht ist Filmtitel (bzw. Alternativtitel) von
 Hochzeitsnacht (1938) 
 Hochzeitsnacht (1941)
 Hochzeitsnacht (1967) 
 Hochzäitsnuecht (1991), Preisträger des Max Ophüls Preises (1993)
 Caravane (1934)
 Die letzte Nacht (1927)
 Tatort: Hochzeitsnacht, deutscher TV-Krimi (2012)
Buchtitel:
 Hochzeitsnacht (Minot), von Susan Minot

Siehe auch:
 Hochzeitsnacht im Paradies (1962)
 Hochzeitsnacht im Regen 
 Hochzeitsnacht vor Zeugen
 Die gestörte Hochzeitsnacht
 Die schwedische Hochzeitsnacht 
 Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht 
 Mord in der Hochzeitsnacht
 Brautnacht (Begriffsklärung)